L'édition 2020 du tournoi de tennis de Paris-Bercy se déroule du 2 au  sur dur en intérieur. Exceptionnellement en raison de la pandémie de Covid-19 en France, le tournoi se joue à huis clos. Il s'agit du  et dernier ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Serbe et tenant du titre Novak Djokovic (qui n'a aucun point à y gagner et a donc préféré aller à l'ATP 500 viennois la semaine précédente), du Britannique Kyle Edmund, de l'Italien Fabio Fognini, du Chilien Cristian Garín, des Américains John Isner et Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, des Français Gaël Monfils et Benoît Paire, du Japonais Kei Nishikori, de l'Argentin Guido Pella, du Canadien Denis Shapovalov et de l'Autrichien Dominic Thiem (qui a contracté une blessure au pied au tournoi de Vienne). Ils sont respectivement remplacés par Tommy Paul, Laslo Djere, Feliciano López, Aljaž Bedene, Pablo Andújar, Salvatore Caruso, Tennys Sandgren, Alexander Bublik, Lorenzo Sonego, Jordan Thompson, Radu Albot, Gilles Simon, Richard Gasquet, Yoshihito Nishioka et Federico Coria.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois depuis 1990, le tournoi reçoit 56 joueurs au lieu de 48 dans son tableau principal en simple.

Avant son match du  tour contre le Croate Marin Čilić, le Français Corentin Moutet est testé positif au Covid-19 et doit déclarer forfait, après sa mise en quarantaine.

Rafael Nadal remporte son 1000 match en carrière sur le circuit ATP lors de son deuxième tour face à Feliciano López. Il devient le quatrième joueur de l'ère open à atteindre cette barre après Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roger Federer.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le tournoi en simple en battant en finale Alexander Zverev. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Félix Auger-Aliassime et Hubert Hurkacz remportent le tournoi en battant en finale Mate Pavić et Bruno Soares. Il s'agit chacun de leur  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Paris
Tennis en novembre 2020
Sport en France en 2020